Schreiter bezeichnet:

 kletterfähige (Bau-)Fahrzeuge mit speziellem Fahrwerk, siehe z. B. Schreitbagger

Schreiter ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Schreiter-Radel (* 1974), österreichische Malerin und Glaskünstlerin
 Benjamin Schreiter (* vor 1752), bayerischer Bildhauer und Stuckateur
 Bernd Schreiter (* 1962), deutscher Heimatforscher
 Carlos Rodolfo Schreiter (1877–1942), deutsch-argentinischer Naturalist
 Charlotte Schreiter, deutsche Klassische Archäologin
 Daniela Schreiter (* 1982), deutsche Comic-Zeichnerin
 Franz Schreiter (1861–1935), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Friedemann Schreiter (* 1951), deutscher Schriftsteller und Autor
 Fritz Schreiter (1892–1944), kommunistischer Politiker und Widerstandskämpfer
 Gerhart Schreiter (1909–1974), deutscher Plastiker
 Gertrud Schreiter (1912–1948), deutsche Aufseherin im KZ Ravensbrück
 Heinz Schreiter (1915–2006), deutscher Komponist und Maler
 Helfried Schreiter (1935–1992), deutscher Krimiautor
 Irmingard Schreiter (1919–2014), deutsche Filmschauspielerin
 Johann Christoph Schreiter (1770–1821), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Professor
 Johannes Schreiter (* 1930), deutscher bildender Künstler
 Katrin Schreiter (* 1969), deutsche Leichtathletin
 Peter Schreiter (* 1938), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer 
 Robert J. Schreiter (1947–2021), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe
 Stefan Schreiter (* 1964), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Schreider
 Schreiterer